Викто́рия-Фолс () — город в Зимбабве, расположен в провинции Северный Матабелеленд.

Географическое положение 
Расположен на правом берегу реки Замбези, на границе с Замбией, недалеко от водопада Виктория (на северо-восточной окраине города). Связан железнодорожным мостом с замбийским городом Ливингстон. Высота центра города составляет 991 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Города Зимбабве
Граница Замбии и Зимбабве
Водопад Виктория